Émile Roblot (1886-1963), haut fonctionnaire français, préfet et ministre d’État de Monaco (1937-1944) ; 
 René Roblot (1913-1992), juriste français, spécialiste de droit commercial.

Références